Tato stránka obsahuje seznam křestních jmen.

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

Ch

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

Š 
Šiva

T

U

V

W

X

Y

Z

Ž

Neobvyklá a výjimečná jména 
 Elektra
 Půlnoční bouře
 Džesika
 Asena

Související články 
 Seznam nejčastějších mužských jmen v České republice
 Seznam nejčastějších ženských jmen v České republice

Externí odkazy 
 Jména na www.rodina.cz
 Jména na krestni-jmena.cz 

Křestních jmen